Verona est l'endonyme de la ville italienne Vérone.
Ce nom peut aussi désigner d'autres sujets et plusieurs autres lieux.

Toponyme 

Verona (Ontario)

Verona (Illinois) ;
Verona (Kentucky) ;
Verona Island (Maine) ;
Verona Township (Michigan) ;
Verona Township (Minnesota) ;
Verona (Mississippi) ;
Verona (Missouri) ;
Verona (New Jersey) ;
Verona (New York) ;
 Verona, census-designated place située dans l’État de New York ;
Verona (Dakota du Nord) ;
Verona (Ohio) ;
Verona (Pennsylvanie) ;
Verona (Virginie) ;
Verona (Wisconsin) ;
.

Verona (Géorgie)

 Verona Rupes, un escarpement observé sur Miranda, une lune d'Uranus.

Autres 

 Verona, chanson de Koit Toome et Laura qui représente l'Estonie au Concours Eurovision de la chanson 2017.

 Meirival Bezerra, dit Verona, footballeur brésilien.

Verona est également un prénom notamment porté par :
 Verona Elder ou Verona Bernard, athlète britannique ;
 Verona Feldbusch, mannequin et actrice allemande ;
 Verona van de Leur, gymnaste néerlandaise ;
 Verona Verbakel, actrice flamande.